Оренбургське — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область, Казахстан
 Оренбургське — село, Бікінський район, Хабаровський край, Росія

Див. також 
 Оренбург